

Geografia

Broome – città dell'Australia Occidentale

Broome – località del Norfolk (Inghilterra)
Broome – località dello Shropshire (Inghilterra)
Broome – località del Worcestershire (Inghilterra)

Broome – città dello Stato di New York

Persone
Broome Pinniger – hockeista su prato indiano
Christopher Edmund Broome – micologo inglese
David Broome – cavaliere britannico
Frank Broome – calciatore e allenatore di calcio inglese
James E. Broome – politico statunitense
John Broome – filosofo britannico
John Broome – fumettista statunitense
Ralph Broome – bobbista britannico